Belchamp steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Clefs im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft und das gleichnamige Kloster in der Gemeinde Voujeaucourt im Département Doubs, Frankreich